Міста Танзанії — список найбільших населених пунктів держави Танзанія. Окремо у формі таблиці наведено десять найбільших міст держави. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Танзанії є 200 міст з чисельністю населення понад 12 000 осіб.

Список міст Танзанії

Джерела

Посилання 

 

Танзанія
 
Списки:Танзанія